A Szeleukosz (görögül Σέλευκος, latinosan Seleucus) nevet több ismert személyiség viselte a történelem folyamán.

A Szeleukida Birodalom uralkodói 

 I. Szeleukosz Nikatór (ur. Kr. e. 305–281) diadokhosz, a birodalom és a dinasztia megalapítója
 II. Szeleukosz Kallinikosz (ur. Kr. e. 246–225)
 III. Szeleukosz Szótér Keraunosz (ur. Kr. e. 225–222)
 IV. Szeleukosz Philopatór (ur. Kr. e. 187–175)
 V. Szeleukosz Philométór (ur. Kr. e. 125)
 VI. Szeleukosz Epiphanész (ur. Kr. e. 96–94)
 VII. Szeleukosz Kübioszaktész (ur. Kr. e. 70 k.)

Más személyiségek 

Szeleukosz (Kr. e. 2. század) csillagász
Szeleukosz († 37) grammatikus

Egyéb 

Seleucus, a Hold egyik krátere
3288 Seleucus, kisbolygó